Jacques Philippe Marie Binet (1786 - 1856), un mathématicien et astronome français ;
 , directeur de recherches à l'ORSTOM ;
 Jacques Bloch, pseudonyme	Jacques Binet, né en 1924, résistant français ;
 Jacques-Louis Binet (1932- ), médecin hématologue français.